Aнти́к () — букв. «древний», античный.

 Антик — произведение искусства периода античности, в переносном смысле в речи XIX века — «чудак, старье, редкость».
 Фамилия
 Антик, Владимир Морицевич — российский издатель;
 Пуч Антик, Сальвадор — испанский (каталонец) анархист и антифашист, член Иберийского движения освобождения.
 Река
 Антик — река в России, протекает в Томской области.
 Озеро
 Антик — озеро в Ленинградской области.
 В кино
 Кондитерская «Антик» — кинокомедия южнокорейского режиссёра Мин Гю-Дона.

См. также 
 Антике
 Antique